Гаек (, , ) — фамилия. Известные носители:

 Гаек из Либочан, Вацлав (ум. 1553) — чешский священник и хронист.
 Гаек, Иржи (1913—1993) — чехословацкий государственный и политический деятель, министр иностранных дел ЧССР (1968).
 Гаек, Тадеаш (1525—1600) — чешский астроном, алхимик и астролог.
 Гаек, Томаш (род. 1991) — чешский футболист.
 Гаек, Франтишек (1886—1962) — профессор судебной медицины Карлова университета в Праге.
 Гаек, Ян Сергей (род. 1949) — апостольский визитатор грекокатоликов Белоруссии.
  (1926—1974) — чехословацкий математик.

См. также 
 Гаёк (значения)
 Гайек